Noeba, ook geschreven als Noba of Nuba, kan verwijzen naar:
Noeba (gebergte), een geberge in de regio Janub-Kordofan in Soedan
Noeba (volkeren), een groep van volkeren in/rondom het Noeba-gebergte in Soedan
Noeba (vechtsport), een vechtsport in Soedan

Zie ook 
Nuba (Hebron), een dorp in Hebron